Richard Berry, Frans acteur
 Richard Berry (musicus), Amerikaans singer-songwriter